Абсолютный чемпионат России по самбо 2008 года прошёл в Рязани 27 сентября.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты России в 2008 году
События 27 сентября
Сентябрь 2008 года
Абсолютные чемпионаты России по самбо
Спортивные соревнования в Рязани
2008 год в самбо
2000-е годы в Рязанской области